DEFCON — шкала боеготовности войск США.
 DEFCON (игра) — компьютерная игра 2006 года.
 «Последняя надежда» () — постапокалиптический кинофильм.
 DEFCON (конференция) — ежегодная конференция хакеров, проводимая в Лас-Вегасе.